Sahagun kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sahagún (ort), Córdoba, 
 Sahagún (kommun), Córdoba,

Spanien 

 Sahagún (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Sahagún (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar